Джонатан Алберто „Джон“ Легуизамо () (роден на 22 юли 1964 г.) е американски актьор, продуцент и комедиант.

Биография

Личен живот 
На 28 юни 2003 г. се жени за Джъстийн Морър. Имат две деца – дъщеря на име Алегра Скай (р. 23 октомври 1999 г.) и син на име Райдър Лий (роден на 5 декември 2000 г.)

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актьори и актриси
Американски озвучаващи актьори
Носители на награда Еми
Родени в Богота